

Miejscowości w Polsce 
 Sułów – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Milicz 
 Sułów – osada w województwie dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Milicz
 Sułów – wieś w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Sułów 
 Sułów – wieś w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Rzepin 
 Sułów – wieś w województwie małopolskim, w powiecie wielickim, w gminie Biskupice

Inne 
 Sułów – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim
 Sułów – dawna gmina wiejska w województwie wrocławskim

Zobacz też 
 Sułów Mały, Sułów Wielki, Sułów-Kolonia